Ви́ктор Го́мес Пере́а (; род. 1 апреля 2000, Олеса-де-Монсеррат) — испанский футболист, правый защитник клуба «Эспаньол», выступающий на правах аренды за клуб «Брага», и молодёжной сборной Испании.

Клубная карьера 
Уроженец Олеса-де-Монсеррат, провинция Барселона, Гомес начал карьеру в местной команде ЭФО 87. Также играл в молодёжных командах «Эспаньола», «Барселоны» и «Дамма». В 2015 году вернулся в «Эспаньол». 25 марта 2017 года дебютировал в составе «Эспаньола B» (резервной команды «Эспаньола») в матче Сегунды B против клуба «Вильярреал B».

20 октября 2019 года Гомес дебютировал в основном составе «Эспаньола» в матче испанской Ла Лиги против «Вильярреала».

10 сентября 2020 года на правах аренды перешёл в «Мирандес» на сезон 2020/21.

20 августа 2921 года на правах аренды пополнил ряды клуба «Малага».

Карьера в сборной 
В 2017 году в составе сборной Испании до 17 лет выиграл юношеский чемпионат Европы, который проходил в Хорватии.

В 2018 году в составе сборной до 18 лет завоевал золото на футбольном турнире Средиземноморских игр.

В 2019 году составе сборной Испании до 19 лет выиграл юношеский чемпионат Европы, который проходил в Армении.

Достижения 
 Сборная Испании (до 19 лет)
 Победитель чемпионата Европы до 19 лет: 2019

 Сборная Испании (до 18 лет)
 Золотая медаль Средиземноморских игр по футболу: 2018

 Сборная Испании (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Европы до 17 лет: 2017
 Второе место на юношеском чемпионате мира: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Эспаньола» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Мирандес»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Брага»
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет